Amerikai Egyesült Államok
 Mosel (város, Wisconsin)
 Mosel (közösség, Wisconsin)
Egyéb
Mosel (Moselle), nyugat-európai folyó